Coleman Bridge ist der Name folgender Brücken:

Coleman Bridge (Singapur), Brücke in Singapur
Coleman Bridge (Windsor, Massachusetts), Brücke in Massachusetts, USA

Siehe auch:
 George P. Coleman Memorial Bridge, Brücke in Yorktown, Virginia, USA